El nombre Memphis Belle puede referirse a:
 el Memphis Belle, un bombardero estadounidense B-17;
 Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress, un documental dirigido por William Wyler en 1944; o a
 Memphis Belle, una película de 1990 dirigida por Michael Caton-Jones.